Мокша — тубільне фіно-волзьке населення Середнього Поволжя
 Мокша — філософське поняття в індуїзмі
 «Мокша» — мордовський журнал

Мокша — річка, права притока Оки
 Мокша — селище, Торбеєвський район, Мордовія